Якобюс Антониюс Петер (Я́спер) Си́ллессен (; родился 22 апреля 1989 года в Неймегене) — нидерландский футболист, вратарь клуба НЕК и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.

Клубная карьера 
Яспер начинал свою карьеру в юношеских и молодёжных командах клубов «Де Трефферс» и НЕК. В сезоне 2010/11 он был переведён во взрослую команду НЕКа. Его дебют состоялся 28 августа 2010 года в матче против клуба «Херенвен». После своего первого сезона на взрослом уровне его пригласили в «Аякс».

Свои первые два сезона в новом клубе Яспер провёл в числе резервных голкиперов, однако в сезоне 2013/14 завоевал твёрдое место в основном составе и впечатлил своей игрой, пропустив за сезон всего тринадцать голов. 25 августа 2016 года перешёл в испанскую «Барселону» за 13 млн евро.

Летом 2019 года игрок перешел в «Валенсию» за 35 миллионов евро, также «Барселона» сразу нашла вратарю замену из той же «Валенсии» 29-летнего Нето за 35 миллионов евро. В сезоне 2018/19 Силлессен провел за «Барселону» лишь 11 поединков во всех турнирах, причём 7 из них в Кубке Испании.

8 августа 2022 года вернулся в НЕК, подписав с клубом трёхлетний контракт.

Карьера в сборной 
7 июня 2013 года состоялся дебют Силлессена за национальную сборную Нидерландов в матче против сборной Индонезии (3:0).

На чемпионат мира 2014 года поехал в качестве первого вратаря сборной. На турнире сыграл в 7 матчах и пропустил 4 гола, а «оранжевые» заняли 3-е место.
В матче cо сборной Коста-Рики Силлессен был заменён перед серией пенальти. К этому моменту ему ни разу не удалось отбить пенальти за всю свою футбольную карьеру.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2013
Итого: 4 трофея

«Барселона»
 Чемпион Испании (2): 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Испании (2): 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Испании: 2018
Итого: 5 трофеев

Сборная Нидерландов
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2014
 Серебряный призёр Лиги наций 2018/2019

Статистика по сезонам 
.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте valenciacf.com
 Профиль на сайте fcbarcelona.com

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Валенсия»